Битката при Клисура може да се отнася за:

 Превземане на Клисура, сражение между чети на ВМОРО и редовна османска войска през Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година
 Превземане на Клисурския проход, сражение от Итало-гръцката война от януари 1941 година
 Битка при Клисурския проход, сражение от Втората световна война между гръцки и германски части от април 1941 година